Алексей Захарович Мороз (; род. 18 ноября 1946, Киев) — советский и украинский кинорежиссёр и актёр. Сын драматурга и литературоведа Захара Мороза.

Биография 
Родился в семье драматурга, литературоведа Захара Мороза. В 1970 году окончил кинофакультет Киевского государственного института театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого.

Работал режиссëром Киевской киностудии имени А. Довженко. Снялся в нескольких фильмах.

Фильмография

Актёрские работы 
 1970 — Секретарь парткома — Саенко
 1972 — Доверие — друг Саши
 1974 — Юркины рассветы — Сима Жигун, друг Юрия
 1980 — Овод — эпизод

Режиссёрские работы 
 1975 — Р. В.С.
 1979 — Ты только не плачь
 1985 — Мужчины есть мужчины

Ссылки 
 Мороз Алексей Захарович на сайте imdb
 [dic.academic.ru/dic.nsf/enc_cinema/11838/МОРОЗ Мороз Алексей Захарович]

Выпускники Киевского университета культуры и искусств
Персоналии:Киностудия имени А. Довженко